Offshore (engl. vor der Küste) steht für:
 Radiostationen, die illegal von Schiffen außerhalb der Hoheitsgewässer senden, siehe Piratensender #Begrifflichkeit
 Bauwerke, die in der offenen See vor der Küste stehen, siehe Offshorebauwerk
 die Verlagerung von Prozessen und Funktionen eines Unternehmens ins (Übersee-)Ausland, siehe Offshoring
 den Originaltitel eines Romans von Penelope Fitzgerald, siehe Ein Hausboot auf der Themse
 Offshore Music, Schweizer Plattenlabel

Siehe auch:

 Offshore-Finanzplatz
 Offshore-Leaks
 Offshore-Windpark